Turned On é um álbum ao vivo da Rollins Band, banda estadunidense de hardcore punk liderada por Henry Rollins, o ex-vocalista do Black Flag. Esse álbum foi gravado no dia 27 de novembro de 1989, em Viena, Áustria.

Faixas

Músicos
Henry Rollins – Vocal
Chris Haskett – Guitarra
Andrew Weiss – Baixo
Sim Cain – Bateria

Links Externos
Página sobre o CD na discogs.com
Site oficial da Rollins Band
Informações adicionais sobre a "Rollins Band" no site da TrouserPress.com

Álbuns de 1990
Álbuns de Rollins Band